Тас-Ары - топоним, характерный для северной Якутии.

 Тас-Ары (остров, Лена) — остров на реке Лена перед её дельтой. Известен самым северным лесным массивом в мире
 Тас-Ары (остров, Анжу) — остров в составе островов Анжу
 Тас-Ары (коса) — коса в губе Буор-Хая моря Лаптевых